A Discovery of Witches bezeichnet:

 A Discovery of Witches, Originaltitel von Die Seelen der Nacht, Roman von Deborah Harkness
 A Discovery of Witches (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2018–2022)